Эмиль Луи Пико (; ) — французский скульптор и медальер, представитель символизма в искусстве. Автор произведений на историческую тематику.

Жизнь и творчество 
Эмиль Луи Пико был учеником художника-академиста, профессора живописи Анри Руайе. Работал по металлу, свои скульптуры создавал в бронзе. В 1863—1914 годах постоянно выставлялся в Парижском салоне. Произведения скульптора пользовались большим успехом в конце XIX — начале XX веков. Свои работы мастер подписывал «E. Picault».

Среди работ Э. Л. Пико следует назвать статуи Жанны д’Арк, Амбруаза Паре, Николя Фламеля, Вольтера, а также персонажей некоторых литературных произведений — Макбета, героя испанского народного эпоса Сида Кампеадора и других. В 1882 году в Фуа был открыт памятник деятелю Великой Французской революции и педагогу Жозефу Лаканалю. Ряд произведений скульптора посвящены героям древнегреческой мифологии: Беллерофон (1906), «Персей спасает Андромеду» (1880), «Танталовы муки» (1867), «Иосиф истолковывает сон Фараона» (медаль, 1886), Язон (1879), Прометей 1894) и другие.

Литература 
 Guillaume Peigné: Dictionnaire des sculpteurs néo-baroques français (1870—1914). CTHS, Paris 2012, S. 399—403.

Примечания

Галерея

Ссылки 
 Oxford Index, краткая биография на Benezit Dictionary of Artists (на английском языке)

Персоналии по алфавиту
Скульпторы по алфавиту
Родившиеся 24 августа
Родившиеся в 1833 году
Родившиеся в Париже
Умершие 24 августа
Умершие в 1915 году
Умершие в Париже
Скульпторы Франции XIX века
Скульпторы Франции XX века
Медальеры Франции
Скульпторы-символисты